Івета Бенешова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Тімеа Бачинскі і Татьяна Гарбін з рахунком 4–6, 4–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw

2010
BGL Luxembourg Open, парний розряд
2010 у люксембурзькому спорті